Фешково — деревня в Бежаницком районе Псковской области, примерно в 2-х километрах от автодороги Бежаницы — Порхов, в 7 км от районного центра — посёлка Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 20 человек (2000 год).

История 

История поселения берет своё начало из глубин XIX века, принадлежала владениям местных господ. С 1927 года была в составе Великолукского округа Ленинградской области. Позднее Фешково включалось в составы Калининской, Великолукской областей, и лишь со 2 октября 1957 года — в составе Бежаницкого района Псковской области, где остается и поныне. Во время Второй Мировой войны деревня неоднократно оказывалась на линии фронта и передавалась попеременно из рук в руки Красной Армии и сил Вермахта, но тяжелых, кровопролитных боев вблизи деревни зафиксировано не было. В один из периодов войны в населенном пункте располагалась одна из красноармейских частей, которая вела боевые действия на территории Псковской области. До нынешних дней в Фешково сохранились остатки окопов для боевых машин реактивной артиллерии Катюша. Большая часть деревни была сожжена в годы фашистской оккупации, восстановлена уже после окончания войны. При Советской власти в деревне действовал одноименный колхоз, скотные дворы, конюшня.

В начале 1990-х годов в деревню был проложен участок грунтовой автодороги длиной в 2 км.

Аэродром 

Недалеко от деревни, рядом с шоссе, долгое время существовал гражданский аэродром, из которого совершались регулярные авиарейсы в Псков и Великие Луки. Аэродром, в основном, принимал пассажирские и грузовые модификации самолетов типа Ан-2, служил площадкой авиации, задействованной на авиахимработах. В 2000-е годы здание аэропорта было продано в частные руки, на 2011 год хорошо сохранилась взлётно-посадочная полоса с асфальтовым покрытием, гейты для стоянки самолётов и рулёжные дорожки. Длина ВПП 500 м. В настоящий момент сооружения аэропорта по назначению не используются, на территории гейтов организован автодром, проводятся занятия автошкол по подготовке водителей.

Наши дни 

В деревне постоянно проживает менее 5 жителей, большая часть домов зимой остается пустыми. Поля используются, в основном, для сенокоса, большая же часть ранее разрабатываемых земель заброшена. В осенний сезон в лесах близ деревни идет охота на дикого зверя. На пустых участках возле домов активно ведут поисковую деятельность так называемые «черные копатели» и охотники за кладами с активным использованием металлодетекторов.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района